Кладбище Пасси () — одно из известных кладбищ Парижа, расположенное в 16-м округе по адресу rue du Commandant Schœlsing 2. Кладбище устроено как висячий сад, оно возвышается над площадью Трокадеро и находится непосредственно у дворца Шайо. Для того чтобы в него попасть, необходимо обогнуть холм и пройти через монументальные ворота, созданные архитектором Берже (фр.). Кладбище Пасси насчитывает всего около двух тысяч захоронений.

История 
В начале XIX века на месте старых парижских кладбищ возникли новые. За границами города (многие районы вошли в черту города лишь 1 января 1860 года) были основаны кладбище Монмартр на севере, Пер-Лашез на востоке и кладбище Монпарнас на юге. В самом сердце французской столицы возникло кладбище Пасси.

Кладбище было открыто в 1820 году в обеспеченном квартале на правом берегу вблизи Елисейских Полей, что сделало его местом захоронения парижской аристократии: это единственное парижское кладбище с отапливаемыми помещениями.

После Первой мировой войны на одной из кладбищенских стен был выполнен барельеф воинской славы.

Среди знаменитостей - могила княгини Брасовой (1880-1952), морганатической супруги великого князя Михаила Александровича.

Галерея

Ссылки 
 Информация о кладбище Пасси 
 Похороненные знаменитости

Пасси
Кладбища по алфавиту
XVI округ Парижа